Antonietta Baistrocchi – cestista italiana
Federico Baistrocchi – generale e politico italiano
Livio Baistrocchi – terrorista italiano 
Mario Baistrocchi –  attore teatrale, militare e studente italiano, ideatore e promotore della compagnia goliardica eponima
Umberto Baistrocchi – aviatore italiano